Périgny puede referirse a: 

 Périgny, comuna de Allier (Francia).
 Périgny, comuna de Calvados (Francia).
 Périgny, comuna de Charente Marítimo (Francia).
 Périgny, comuna de Loir y Cher (Francia).
 Périgny, comuna de Valle del Marne (Francia).